Jméno Kalixt nosili tři papežové římskokatolické církve a jeden vzdoropapež. Jméno je řeckého původu Kallistos, a znamená „nejkrásnější ze všech“. Latinsky se jméno vyskytuje ve čtyřech formách: Callistus, Calistus, Callixtus nebo Calixtus.

papežové
 sv. Kalixt I. – pontifik v letech 217–222
 Kalixt II. – pontifik v letech 1119–1124
 Kalixt III. (vzdoropapež) – v letech 1168–1178
 Kalixt III. – pontifik v letech 1455–1458

další osoby jménem
 Kalixt

Papežové podle jména